Vezzali ist der Nachname folgender Personen:

Maurizio Vezzali (* 1961), italienischer Politiker
Valentina Vezzali (* 1974), italienische Florettfechterin und Olympiasiegerin